Atlas V är en amerikansk raket utvecklad av företaget Lockheed Corporation. Sedan slutet av 2006 hanteras raketen av företaget United Launch Alliance (ULA) som ägs gemensamt av Lockheed Martin och Boeing.

Raketen består av två steg, den kan också utrustas med upp till fem boosterraketer.

Raketen används bland annat för att skjuta upp Boeing:s CST-100 Starliner och har vid tre tillfällen skjutit upp Cygnus farkoster.

Några rymdsonder som skjutits upp med raketen, är Curiosity, MAVEN och New Horizons.

Design 
Raketen kan bestyrkas med upp till 5 fastbränsleraketer.

Raketens första steg kallas Common Core Booster och drivs av rysk RD-180 raketmotor.

Raketens andra steg är ett Centaur steg, med en eller två RL-10 raketmotorer.

Varianter

Externa länkar 

Rymdraketer
Lockheed Corporation
United Launch Alliance